Galina Lozko  (Ukrajinsko: Галина Сергіївна Лозко), rodnoversko ime Volhinja Zoreslava (od 1994) (*Elanec, Mykolaiv, 3. februar 1952) je ukrajinska etnologinja, teologinja in ustanoviteljica Združenja ukrajinskih rodnoverov (Ukrajinsko: Об'єднання Рідновірів України). Združenje je bilo ustanoveljeno leta 1993 in registrirano 24. maja 2001.

Življenjepis 

 1977 - Fakulteta za filologijo na Kijevski Nacionalni Univerzi Tarasa Šavčenka, profesorica Ukrajinskega jezika in literature
 1996 -  Doktorat na oddelku za Religijske študije na Inštitutu za Filofofijo Nacionalne Ukrajinske Akademije znanosti (Ukrajinsko: Інститут філософії ім. Г.Сковороди НАН України)
 2002 - kot rektorica osnovala Ukrajinsko duhovno akademijo rodnoverov
 2007 - Doktorat iz filozofije na oddelku za religijske študije Filozofske fakultete Taraša Šavčenka Nacionalne Univerze v Kijevu. Tema doktorata: Aktualizacija ukrainske etnične religije v evropskem kontekstu (angleško: Actualization of Ukrainian ethnic religion in European contex, ukrajinsko: Актуалізація української етнорелігії в европейському контексті).
 od 2012 - profesorica na Oddelku za sociologijo Črnomorske državne Univerze Petra Mogile
Lozkojeva je prva napisala teorijo »etnoreligioznega renesansa«. Na osnovi folklornih-etnografskih in astronomskih infomacij je rekonstruirala rodnoverni koledar »Krog Svaroga«. Izdala je tudi predkrščanski slovanski »Imenoslov« v 2,5 tisoč besedah. Prav tako je raziskovala in prevedla Velesovo knjigo (tekstološko raziskovanje).

Od leta 2003 je članica Društva ukrajinskih pisateljev.

Sfera zanimanj 

 Raziskovanje duhovne kulture Slovanov in Ukrajincev
 Rekonstrukcija duhovno-filozofskih osnov ukrajinske etnične religije, ponovnega obujanja davnih narodno-religioznih tradicij, obredov, šeg in moralno-etničnih vrednot.
 Vpeljala in vodila prvi v neodvisni Ukrajini predavateljski kurs Ukrajinoznanstvo (1990; Uvod v ukrajinoznanstvo, 1991, Ukrajinsko narodoznanstvo, 1995).
 Aktualizirala v ukrajinskemu religioznanstvu diskusijo o »etnoreligiji«. Monografija »Ukrajinsko rodnoverje (ukrajinsko: »Українське язичництво», 1994)
 Avtor prve v neodvisni Ukrajini monografije »Etnologija Ukrajine« (2001)
 Prva raziskala osebni arhiv Vladimira Šajana (Parlamentarna biblioteka Kanade) in objavila filozofska dela v drgih slovanskih državah (Slovenija, Rusija, Poljska).
 Avtorica teorije »evropejskega renesansa«. Monografija: Evropejski etnoreligiozni renesans (Ukrajinsko: Європейський етнорелігійний ренесанс: витоки, сутність, перспективи, 2007).
 Leta 2013 je bila med pobudniki ustanovitve mednarodnega kulturnega združenja »Rodno slovansko veče (ukrajinsko: Родове Слов'янське Віче)

Monografije in znanstveno-popularne knjige 

 Лозко Г. Українське язичництво. — К., Український центр духовної культури.-1994.- 98 с.
 Лозко Г. Волховник. — К., Український центр духовної культури.-1994.- 16 с.
 Лозко Г. Правослов. Молитви до Рідних Богів. — К., НКТ «Світовид», 1995. — 94 с.
 Лозко Г. Українське народознавство. — К., Зодіак-ЕКО, 1995. — 368 с.; Друге доповнене вид.: К., АртЕК, 2004.- 470 с.; третє вид. — Харків, 2005.
 Лозко Г. С. Волховник. Правослов.- Серія: «Пам'ятки релігійної думки України-Русі». — К., «Сварог», 2001. — 144 с.
 Lozko H. Rodzima Wiara Ukrainska (Prevod v poljščino: Аntoni Ваcinka ). — Вроцлав, вид. «Toporzel» (Poljska), 1997. — 125 с.
 Лозко Г. Іменослов: імена слов'янські, історичні та міфологічні. — К., Редакція часопису «Сварог», 1998. — 176 с.
 Лозко Г. Етнологія України. Філософсько-теоретичний та етнорелігієзнавчий аспект. — К., АртЕК, 2002. — 304 с.
 Лозко Г. Велесова Книга — волховник / Переклад, дослідження, оригінальні тексти та словник на 8500 слів. — К., «Такі справи», 2002.- 368 с.; Друге видання: Вінниця, «Континент-Прим», 2004. — 500 ст.; третє вид. — 2006, четверте — 2007.
 Лозко Г. Коло Свароже. Відроджені традиції. — Український письменник. — К., 2004. — 222 с.
 Лозко Г. С. Пробуджена Енея. Європейський етнорелігійний ренесанс. — Харків: Див, 2006. — 468 с.
 Лозко Г. Коло Свароже. Набір художніх святкових листівок Рідної Віри. Наукова реконструкція Г. Лозко; художники: Віктор Крижанівський, Петро Качалаба, Олена Гайдамака. — К.: Такі справи, 2006.
 Лозко Г. С. Рідна читанка. Для середнього шкільного віку. — Вінниця, «Континент-Прим», 2007. — 64 с., іл. ISBN 978-966-516-269-8.
 Лозко Г. Коло Свароже. Відроджені традиції. — К.: Український письменник, третє видання виправлене та доповнене — Ніжин: Аспект-поліграф, 2009. — 224 с. ISBN 978-966-340-348-9.
 Лозко Г. Правослов: молитви до Рідних Богів. — 3-тє вид. оновлене і доповнене. — Ніжин: ТОВ "Видавництво"Аспект-поліграф", 2009. — 208 с. (Серія «Пам'ятки релігійної думки України-Русі») / (Лозко Г.- упорядкування та передмова).ISBN 978-966-340-325-0.
 Родные Боги в творчестве славянских художников. Художественный альбом и энциклопедия. Составление и комментарии: П. В. Тулаев. Словарные статьи: Г. С. Лозко, П. В. Тулаев. Научный редактор Г. С. Лозко. — Москва, «Слава!». — 2008. — 240 с., цветные иллюстрации. ISBN 978-5-90282-509-8.
 Лозко Г. Дерево Життя: Українська міфологія для середнього шкільного віку. — К., 2008.- 48 с. ISBN 978-966-8765-50-6. Рекомендовано Вченою радою Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка. Протокол № 5 від 18. december 2008.
 Антологія християнства. Хрестоматія з релігієзнавства та культурології. Серія: «Пам'ятки релігійної думки України-Русі». / За загальною ред. докт. філос. наук Г. Лозко (Упорядники: Лозко Г. С., Борисюк І. В., Богород А. В.). — К.: КМПУ ім. Б. Грінченка, 2009. — 503 с., іл. ISBN 978-966-7548-65-0. Рекомендовано Вченою радою Інституту дошкільної, початкової і мистецької освіти Київського міського педагогічного університету ім. Б.Грінченка. Протокол № 5 від 17. junij 2008.
 Лозко Г. Українське народознавство. — 4-те видання доповнене та оновлене. — Харків: Див, 2010. Рекомендовано Вченою Радою Київського міського педагогічного університету ім. Б.Грінченка як навчальний посібник для студентів педагогічних закладів освіти (Протокол № 5 від 29 травня 2008).
 Антологія християнства: хрестоматія з релігієзнав. та культурології / за заг. ред. Г. Лозко ; [упоряд.: Лозко Г. С.,Борисюк І. В., Богород А. В.]. — 2-ге вид. - Х., Див. — 2009. — 416 с. — (Серія «Пам'ятки релігійної думки України-Русі»).
 Антологія християнства. Хрестоматія з релігієзнавства та культурології. Серія: «Пам'ятки релігійної думки України-Русі». — 3-є доповнене видання / За загальною ред. докт. філос. наук Г.Лозко (Упорядники: Лозко Г. С., Борисюк І. В., Богород А. В.). — Тернопіль. — Вид. «Мандрівець», 2010.
 Лозко Г. С. Етнічні архетипи в поетичній спадщині Б. Д. Грінченка // «Мрії, вистраждані життям…».Монографія. До 145-ї річниці з дня народження Б. Д. Грінченка. Колективна монографія (у двох част.). — К.: КМПУ ім. Б.Грінченка, 2009. — Част. ІІ. — С. 56-69. ISBN 978-966-7548-49-0.
 Лозко Г. С. Тексти до альбому: Віктор Крижанівський. Світло Пращурів наших. Альбом творчості. — К.: Вид. «Схід — Захід», 2010. — 192 с. (українською, російською, англійською мовами).
 Лозко Г. Філософія науки. Конспект лекцій для аспірантів. — Тернопіль: «Мандрівець». — 2011. — 32 с.
 Велесова Книга — волховник / Текстологічне дослідження; літ. пер., релігієзн. комен., підгот. оригінал. текстів, укладання словника та покажчиків Г. Лозко. — Вид. 5-те. — Тернопіль: Мандрівець, 2011. — 520 с. : іл. — (Серія «Пам'ятки релігійної думки України-Русі»).
 Лозко Г. Рідні імена. Слов'янський іменослов. — Тернопіль: Мандрівець, 2011. — 364 с.
 Лозко Г. Етнодержавознавство: філософсько-теоритичний вимір: курс лекцій / Г. Лозко. — Тернопіль: Мандрівець, 2012. — 384 с.
 Лозко Г. Українське народознавство. Видання п'яте, доповнене та перероблене. — Гриф МОН України.- Тернопіль: Мандрівець, 2014.
Участь у колективних наукових, академічних та енциклопедичних працях:
 Релігієзнавчий словник. — За ред. проф. А.Колодного, Б.Лобовика. — К., 1996.
 Хрестоматія з української літератури. — Укл.: Жебка І., Жебка М. — К.: Наукова думка, 1997.
 Мала енциклопедія етнодержавознавства. — Національна академія наук України. Інститутдержави і права ім. В. М. Корецького. — Під редакцією академіка УАПН Ю. І. Римаренка. — К.: Генеза — Довіра, 1996.
 Світова та вітчизняна етнодержавницька думка (у персоналіях). — Національна Академія Наук України. Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. Донецький Інститут внутрішніх справ МВС України. — Київ — Донецьк, 1997.
 Історія релігії в Україні у 10 т./ Редкол.: А.Колодний (голова) та ін. — К.: Укр.. центр духовної культури, 1996–1998. — Т. 1.
 Академічне релігієзнавство. — За науковою редакцією проф. А.Колодного. — К.: Світ знань, 2000. Берегиня України. — К.: Мистецтво, 1996.
 Небо України. Поетична антологія. — К.: Український письменник, 2001.

Več kot 300 člankov v revijah in znanstvenih publikacijah.

Članki v zbornikih in na elektronskih mestih 

 Лозко Г. Ренесанс язичництва. Етнорелігійні рухи в країнах Європи // Політика і час. — 2004. — № 1. — С. 89 — 96.
 Лозко Г. Христианство как инструмент глобализации (насильственное крещение славян и его последствия) // Славянское Вече-3: Материалы международной научно-практической конференции «Славянский мир в условиях глобализации». — Минск, 2005. — С.156-170.
 Лозко Г. С. Лукаш і Мавка родом з Рігведи // Сварог. — 2001. — № 11-12, — С. 41.
 Лозко Г. Великий Волхв України. До 70-річчя Відродження Рідної Віри та 95-річчя Волхва Володимира Шаяна // Сварог. — 2004. — Вип. 15 — 16. — С. 13 — 19.
 Лозко Г. С.Этнорелигия как естественная альтернатива глобализации и ассимиляции славян // Культура XXI века. Четвертый международный конгресс-фестиваль мировой и национальных культур. — Под ред. В. Н. Пруса. — Ялта, 2005. — С.91-94.
 Лозко Г. Християнізація слов'ян як етноцид // Мультиверсум. Філософський альманах. Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України. — Випуск 59. — 2006. — С.158-169.
 Лозко Г. С. Руські волхви як духовний суспільний стан // Наука. Релігія. Суспільство. — Донецький державний інститут штучного інтелекту. — 2006. — № 4. — С. 205–211.
 Лозко Г.С. Переоцінка духовно-релігійних цінностей українськими мислителями ХІХ — ХХ століть // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. Збірник наукових праць. — Міністерство культури та туризму України. Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. — Вип. ХVІІ. — К.: Міленіум, 2006. — С. 164–173.
 Лозко Г. С. Язичництво — світогляд і спосіб життєдіяльності // Сунце — старешина словенског народа. Зборник радова «Коференциjе о словенском наслеђу» — ЕЕКЦ «СФЕРА», Нови Сад, 2007. — С. 152–156.
 Лозко Г. С. До питання періодизації та реконструкції української етнорелігії // Персонал. — 2007. — № 1. — С.42-49. 
 Лозко Г. Гіпатія — знакова постать еллінізму / Г. Лозко // Сварог. — 2007. — Вип. 21. — С. 54.
 Лозко Г. Скіфський філософ Анахарсіс / Г. Лозко // Сварог. — 2007. — Вип. 21. — С. 52-53.
 Лозко Г. Християнізація Руси — благодать чи національна трагедія? / Г. Лозко // Сварог. — 2007. — Вип. 21. — С. 16-18.
 Лозко Г. С.Феноменальність етнічних архетипів священного // Філософія, психологія, педагогіка. — Вісник НТУУ «КПІ». — № 2 (17), 2008. — C. 15 — 19.
 Лозко Г. С. Слов'янська етнорелігія в боротьбі за життя // Сунце — старешина словенског народа. Зборник радова «Коференциjе о словенском наслеhу» — ЕЕКЦ «СФЕРА», Нови Сад, 2008.- С. 104–109.
 Лозко Г. С. Володимир Шаян — основоположник відродження рідної віри // Сварог. — 1999. — Вип. 9. — С. 5 — 8.
 Lozko Galina. The role of the native faith in the White Renaissance //The White World Future / International Conference, Moscow, 2008. — Athenaeum, 2008. — S. 98 — 103.
 Лозко Г. С. Религиозное оружие в 4-ой мировой войне // Славянское Вече-4. Материалы международной научно-практической конференции «Славянский мир в условиях глобализации». — Минск, 2008. — С. 289–295.
 Лозко Г. С. Этнорелигиозный ренессанс в странах Европы // Славянское Вече-4. Материалы международной научно-практической конференции «Славянский мир в условиях глобализации». — Минск, 2008. — С. 110–118.
 Лозко Г.С. Україна в контексті європейського етнорелігійного ренесансу // Покликання служити науці і людям. Науковий збірник на пошану професора Георгія Кожолянка. — Чернівецький національний університет імені Федьковича. Науково-дослідний інститут українознавства Міністерства освіти і науки України. — Чернівці, 2008. — С.191-197.  ISBN 978-966-482-009-4.
 Лозко Г. С. Християнська етика як підґрунтя релігійного фанатизму // Вісник національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб. Наукових праць. — К.: ІВЦ «Політехніка», 2008. — № 1 (22) . — С. 31-34.
 Лозко Г. С. Слов'янський пантеон у світлі етнорелігійного ренесансу // Українська академія мистецтва. Дослідницькі та науково-методичні праці. Вип. 15.- К.: Вид. ТОВ «Діа», 2008. — С.38 — 56.
 Lozko Galyna. Rodzimowierstwo jako swiatopoglad і sposob zycia // Slawa! Zwiastun Rodowego Wiecu Slowian. — Nr.5. — 2008.
 Лозко Г.С. Русь — це ми! Передмова до книги // Ю.Миролюбов. Ригведа и язычество. — К.: КИТ, 2009.  — С.5-8. ISBN 978-966-8550-82-9.
 Лозко Г. С. Ренессанс Пан-арийской мысли // Атеней. Русский международный журнал. — 2009. — № 9-10. С. 68 −70.
 Лозко Г. Культ Сварога у слов'ян (емпіричні матеріали для релігієзнавчої реконструкції) // Історія. Філософія. Релігієзнавство. — 2009. — № 3. — С.47 — 55.
 Лозко Г., Косянчук П. Методологічні орієнтири української правової реальності // Про українське право. Правова освіта і наука. Число ІV. Часопис кафедри теорії та історії держави і права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — С.253 — 265. ISBN 978-966-349-240-7.
 Лозко Г. Постхристиянська модель національно-екзистенційної методології // Наукові записки: Серія  «Культурологія».- Вип.4. — Національний університет «Острозька академія». — Острог, 2009. — С. 20-31. ISBN 978-966-2254-07-2.
 Лозко Г. С.Праворадикальна філософія про збереження етнокультурної ідентичності європейців //Наукові записки: серія «Філософія». — Вип.5. — Національний університет «Острозька академія». — Острог, 2009. — С.3 −13. ISBN 966-7631-79-6.
 Лозко Г. С. Початки рідної мови та писемності // Альманах Українського народного союзу. — Парсипані, Ню-Джерзі, США. — 2010. — Річник 100. — С.19 −37.
 Лозко Г. С. Пріоритети національної аксіології в сучасному освітньому просторі //Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності / Збірник наукових праць. — Вип. № 25 / Відп. Ред.: М. М. Бровко, О. Г. Шутов. — К.: Вид.центр КНЛУ, 2009. — С. 364–371.
 Лозко Г. С. Глобалізація і освітній простір України // Сварог. Філософія, Етнологія, Релігієзнавство. — 2010. — № 22. — С. 3 — 6.
 Лозко Г. Національні цінності на тлі глобального хаосу // Слово Просвіти. — № 21, 27 травня — 2 червня 2010. — С.4-5.
 Лозко Г. С. Национальное образование и воспитание в контексте глобального хаоса / Г. Лозко // «Русь языческая»: этническая религиозность в Росии и Украине ХХ-ХХІ вв. — Нижний Новгород, 2010. — Вып. 1. — С. 42-44.
 Лозко Г. С. Чи можлива національно-культурна освіта в глобальному світі? // Людиноцентризм як домінанта соціокультурних вимірів людського буття. Шинкаруківські читання 26 квітня 2010 року. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. — К., 2010.
 Лозко Г. Культ Сварога в слов'ян: компарат-релігієзнав. дослідж. / Г. Лозко // Triglav: Religioznipomenprislovanih: Zbornik šestemednarodnekonference «Slavanskadediščizna» nagraduStrugaod 8 do 9 avgusta 2009. — Ljubljana, 2010. — S. 133–147.
 Лозко Г. Культ Сварога в Рідній Вірі. Обряд Сварожини в Рідній Вірі / Г. С. Лозко // Сварог. Філософія, Етнологія, Релігієзнавство. — 2010. — № 22. — С. 29-35 ; 86-88.
 Лозко Г. Теологія Триглава за українськими джерелами / Г. Лозко // Triglav: Religiozni pomen pri Slovanih: Zbornik šeste mednarodne konference «Slavanska dediščina» na gradu Struga od 8. do 9. avgusta 2009. — Ljubljana, 2010. — S. 148–155.
 Лозко Галина.Концепция за запаюване на славянската идентичност // Етническите деформации. — Патриотични семинари. — Русе, Болгария: Издательска кыща «Ахат», 2011.  — С.165-173. Болгарською мовою.
 Лозко Г. Методологічні засади антиглобальної філософії // Філософський часопис: Зб. Наук. праць. — Київський ун-т імені Бориса Грінченка, 2011. — № 1- 2. — С.6 — 10.
 Лозко Г. Світогляд українців (за Велесовою книгою, фольклором та археологічними даними) //Мандрівець. Всеукраїнськийнауковий журнал. — 2011. — № 2. — С. 9 −19. 
 Лозко Г. Богослов'я Стрибоже // Сварог. Філософія, Етнологія, Релігієзнавство. — 2011. — № 23. — С.26-31.
 Лозко Г. Народний Звичай та народна пам'ять / Г. С. Лозко // Дім і сім'я. — 2011. -№ 5. — С. 13-15.
 Лозко Г. Світогляд українців (за Велесовою книгою, фольклором та археологічними даними) / Г. Лозко // Мандрівець. — 2011. — № 2. — С. 9-19.
 Лозко Г. Ноосферний та етноекологічний дискурс освіти в умовах трансгуманітарних викликів Життю / Г. С. Лозко // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. — 2011. — Вип. 1. — С. 42-59.
 Лозко Г. Пам'ять Роду. Міфологія Священного. Світогляд слов'ян та ідея Вічного повернення / Г. С. Лозко // Дім і сім'я. — 2011. -№ 6. — С. 11-13.
 Лозко Г. С. Козацьке виховання і релігія: подолання стереотипів мислення // Материалы научно-практической конференции по развитию казачества в Луганской области. — Луганск, Донецк, 2011. — С. 172–177.
 Лозко Г.: Традиция и аутентика в родной вере как единственная альтернатива глобальному нью-эйджу // Материалы международной научно-практической конференции «Родная вера — духовный стержень славянской культуры». — Историко-культурное просветительское общесчтво «Союз венедов». — Санкт-Петербург, 2012. — С.35-44.
 Лозко Г.: Феномен національного в умовах трансгуманітарного суспільства // Наукові праці: науково-методичний журнал. — Миколавїв. Видво ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. — Вип. 171. Т.183. Юриспруденція. Соціологія, — С.59 −64.
 Лозко Г. С. Проблеми толерантності в українському суспільстві: на прикладі взаємин християн із рідновірами // Наукові праці: науково-методичний журнал. — Миколаїв. Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. — Вип. 199. Т.211. Серія «Соціологія». — С.65 −71.
 Лозко Г. С. Етнорелігійні архетипи у звичаєвому праві Давньої Русі // Наукові праці: науково-методичний журнал. — Миколаїв. Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. — Вип. 213. Т.225. Серія «Соціологія». — С.60 −64.
 Лозко Г. 1025-річчя національної трагедії //Заповіт Батьків. Суспільно-політичний часопис Всеукраїнського об'єднання ветеранів. — № 1-2, 2013. — С.198-200.
 Лозко Г. Концепция сохранения славянской идентичности
 Лозко Г. Рідна Віра в літературному процесі ХХ — ХХІ ст.// Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства (Збірник наукових праць). — Вип. 16. — Ужгород, Видавництво УжНУ «Говерла», 2011. — С. 178–183. (Наукове фахове вид.). Електр. Ресурс:        http://www.oru.org.ua/index.php/bogoznavstvo/statti/324-ridna-vara-v-literaturnomu-protsesi.html
 Лозко Г. Концепција очувања словенског идентитета  // http://www.svevlad.org.rs/rodoved_files/lozko_identitet.html  Сербською мовою.
 Лозко Г.: Концепција очувања словенског идентитета
 Язичницька концепція Часу. Ел. ресурс: http://oru.org.ua/index.php/bogoznavstvo/statti/252-2012-06-08-09-59-21.html
 Історія Родового Слов'янського віча. Ел.ресурс: http://oru.org.ua/index.php/component/content/article/34-hto-mi-k/288-123231.html
 Мода на «мольфарство» в розпалі — будьте обережними. Ел. ресурс: http://oru.org.ua/index.php/bogoznavstvo/statti/232-moda-na-molfarstvo.html
 Метафізика жертовності в рідній вірі. Ел.ресурс: http://oru.org.ua/index.php/component/content/article/221-metafizika.html
 Лозко Г. С. «Кінець Світу» чи Вічне Повернення? // Електр. Ресурс: http://oru.org.ua/index.php/bogoznavstvo/statti/311-kinets-svitu-chy-vichne-povernennia.html
 Лозко Галина. Одговор на текст Романа Шиженског о јаву, праву и наву (Отклик на статью Романа Шиженского «Явь, Правь и Навь» — как религиозно-философские основы славянского неоязычества") — сербською та російською мовами // Ел. ресурс:  http://www.svevlad.org.rs/rodoved_files/lozko_shizhenski.html 
 Лозко Г. С. Проблеми відновлення етики рідної віри // Етика рідної віри. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Морально-етичні норми життя слов'ян: рідновірська етика». Ужгород, Україна 12-13 липня 2013. -  Тернопіль: Мандрівець, 2014. — С.25 −42.
 Лозко Г. С. Вінок не носять щодня // Електр. Ресурс:  http://www.oru.org.ua/index.php/bogoznavstvo/obryadi-ta-zvichayi/226-vinoknenosyathodnya.html
 Лозко Г. С. Витоки українського Звичаєвого права  в релігійності давньої Русі // Козацька бібліотека. Інтернетресурс: http://kozakbiblio.web-box.ru/zvichave-pravo/konferenc/21-22032011-mzhnarodna-naukovo-praktichna/gslozko-vitoki-ukranskogo-zichavogo-prava/ 
Автореферат дисертації: Лозко Г. С. Актуалізація української етнорелігії в європейському контексті: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ.
наук: спец. 09.00.12 «Українознавство» / Г. С. Лозко ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 34 с.  — Ел. ресурс

Sklici

Živeči ljudje
Ukrajinski teologi
Ukrajinski etnologi